Film (laag), een dunne laag van enig materiaal, bijvoorbeeld een laag olie op water;
 Thin film, een dunne laag van vast materiaal op een oppervlak.
 Film (cinematografie), een verhaal dat wordt uitgebeeld door bewegende beelden, of de filmkunst op zich. Vanouds werd daarvoor een celluloidstrook gebruikt.
 Fotorolletje, een cassette met een strook lichtgevoelig materiaal voor een analoge fotocamera.

Overig 
 Film (band), een band;
 Film (Beckett), een film geschreven door Samuel Beckett;
 Film (Östhammar), een plaats in de Zweedse gemeente Östhammar.
 Film (verhaal), een verhaal geschreven door Richard Matheson in 1959

Zie ook 
 Filmgenre
 Folie